UCG steht als Abkürzung für:

 National University of Ireland, Galway, war vorher als University College, Galway (UCG) bekannt
 University College Ghent, siehe Hogeschool Gent

Abkürzung